Luo kan syfta på:

Luo (folk) – en folkgrupp i Kenya och Tanzania (Joluo)
 Luoland – ett förkolonialt område vid Victoriasjöns östkust 
Luo (språk) – ett språk som främst talas av ovanstående folk
Luospråk – en östafrikansk språkgrupp
Luo (flera folkgrupper) – en samlingsbeteckning på folkgrupper som talar luospråk
Luo (namn) – ett kinesiskt namn, 罗 eller 羅
Luo (flod) – en flod i Kina